Le sigle RTC peut désigner :

 en français :
 le réseau téléphonique commuté ;
 le Réseau de transport de la Capitale (au Canada), nom actuel de la société de transport en commun de la ville de Québec et de son agglomération ;
 RTC-Télé Liège, la chaîne de télévision par câble de l'agglomération liégeoise (Belgique) ;
 RTC est le sigle de la société Radiotechnique-Compelec ;
 RTC est le titre d'un single du rappeur français Booba, sorti en 2013.

 en anglais :
  (en français « horloge temps réel », ou HTR), un composant situé physiquement dans la carte-mère d'un PC ;
  (en français « Centre de technologie religieuse »), une organisation californienne créée par la scientologie ;
 , un groupe musical de Techno hardcore ;
 , un environnement de développement de IBM.

 en portugais :
  (en français « Radio télévision commerciale »), ancienne société de production et de distribution liée à RTP.